1964  — может означать:

 натуральное число между 1963 и 1965.
 1964 год — високосный год григорианского календаря.
 1964 (эмулятор), эмулятор для игровой приставки Nintendo 64 
 «1964», песня
 1964 the Tribute, группа, посвящённая Beatles

В астрономии
 NGC 1964 — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Заяц.

В литературе
 1964 год в литературе

В кино и театре
 1964 год в кино
 1964 год в театре

В музыке
 1964 год в музыке

В науке
 1964 год в науке